De Rally van San Remo 1985, formeel 27º Rallye Sanremo, was de 27e editie van de rally van San Remo en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1985. Het was de 145e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

San R
Rally van San Remo